Kazumi Mishima (三島 一美, Mishima Kazumi, 三島 一美 en kanji y みしま かずみ en hiragana) es un personaje en los videojuegos de lucha 3D de la saga Tekken. Ella es la madre de Kazuya Mishima, y la esposa de Heihachi Mishima. Kazumi es introducida en el videojuego Tekken 7 como uno de los personajes nuevos, así como la antagonista principal del mismo. Su nombre se traduce como (一, Kazu) uno; (美, mi) belleza. El apellido de todos los miembros de la familia Mishima (三島, Mishima) significa "tercera isla".

En Tekken 7, Kazumi es el jefe final del videojuego. La primera ronda es contra ella en forma humana y la segunda ronda contra su forma Devil. Kazumi es el segundo personaje humano que no es uno de los Mishimas principales en convertirse en un jefe final en un videojuego de la saga Tekken. El primero fue Jinpachi Mishima en el videojuego Tekken 5/Tekken 5: Dark Resurrection.

Kazumi Mishima es el primer y único personaje femenino conocido del que se ha confirmado que lleva el Gen Diabólico (aunque Unknown, el personaje jefe final femenino del videojuego "no canónico" Tekken Tag Tournament y su secuela, tiene la marca del "Gen Diabólico" en la parte superior del brazo derecho, actualmente todavía permanece sin confirmar si ella es en realidad un usuario del Gen Diabólico).

El hecho de que Kazumi lleva el Gen Diabólico se confirmó por primera vez en el tráiler del videojuego Tekken 7 proyectado en el evento San Diego Comic-Con 2014. Según Katsuhiro Harada, productor de la saga Tekken, Kazuya no fue el primer integrante de la familia Mishima que tuvo contacto con Devil, y que Kazuya y Jin ambos creen que comenzó con Jinpachi, pero solo Heihachi sabe realmente quién era. Harada también señaló que ni Jinpachi, Heihachi ni Lars poseen el Gen Diabólico. Esto podría aludir a que Kazumi sería la primera en tener y comenzar la línea de sangre del Gen Diabólico. También explicaría la razón por cual Jinpachi, Heihachi y Lars no lo poseen, pero sin embargo, ambos Kazuya y Jin sí lo tienen.

La existencia del personaje antes del videojuego Tekken 7 fue aludida en dos ocasiones; la primera vez fue en el escenario de Heihachi para el videojuego Tekken 2 etapas, en el que sus nombres ("Heihachi y Kazumi") aparecen grabados en el piso del templo con un estilo de Aiaigasa, una expresión romántica para demostrar el amor entre las parejas (el tallado en el suelo en sí más tarde volvería a ser visto ver en el primer tráiler de para el videojuego Tekken 7). La segunda y última vez fue en la película OVA Tekken: The Motion Picture, producción fuera del canon oficial, en donde fue referida solo como la "Madre de Kazuya" en aquel momento.

En la película Tekken: The Motion Picture, se afirma que Kazumi murió al dar a luz a Kazuya. Sin embargo, ella es vista cargándolo en una fotografía de ella y Kazuya (como un bebé).

Biografía 
Kazumi amó incondicionalmente a Heihachi, aunque este se tornaba peligroso. En este estado, Heihachi se encargó de librar una guerra contra el mundo, pero Kazumi estuvo ahí para detenerlo.

La saga Mishima 
El paso de Kazumi es un punto clave de la historia en la saga Mishima, y su pasado se profundiza más a fondo. Al unirse al dojo de Jinpachi, Kazumi dedicó una cantidad innumerable de tiempo de entrenamiento, convirtiéndose en un rival de la clase con el hijo de Mishima, Heihachi. Los dos se hicieron inseparables, y finalmente se casaron. Después de su matrimonio, Kazuya nació y Kazumi se dio cuenta de que al igual que ella, su hijo heredó sus poderes. En un día fatídico, Kazumi cayó enferma después de uno de los entrenamientos. Al día siguiente, se recuperó, pero ahora había desarrollado una personalidad dividida, con un lado siendo humano y el otro siendo sobrenatural.

La extraña conducta de Kazumi se intensificó hasta que un día atacó a Heihachi durante su entrenamiento con la intención de matarlo. En defensa propia, Heihachi la incapacitó. Al levantarse de su derrota inicial, Kazumi trató de atacar de nuevo, sólo para ser atrapada por el cuello por Heihachi. Kazumi entonces advirtió a Heihachi que comenzaría un ciclo interminable del odio si él la mataba.

Según el modo historia de Tekken 7, Kazumi es la primera de la familia Mishima en portar el Gen Diabólico, una maldición de su línea de sangre que luego fue heredada a su hijo Kazuya y a su nieto Jin, lo que explicaría porque Jinpachi, Heihachi y Lars no lo tienen. Una profecía de su familia determinó que la familia Mishima traería desgracias al mundo, y por eso, Kazumi (más bien su modo Devil) fue asignada para aniquilarlos, relacionándose con Heihachi para luego aniquilarlo, justificando el ciclo del odio que ella le informó a él si la mataba, lo que finalmente ocurrió en el séptimo torneo Tekken.

Antes de su muerte, ella le salvó la vida a Akuma en circunstancias aún desconocidas, en agradecimiento Akuma le cumpliría alguna petición, en la cual Akuma mataría a Heihachi y a Kazuya, debido a que ellos ocasionarían una guerra a nivel mundial y temiendo que Kazuya terminara por ceder al gen diabólico.

Apariencia 
En las ilustraciones de promoción, su apariencia se asemeja a la de una emperatriz japonesa de tez pálida, su peinado es un hime tradicional japonés que consta de un flequillo con dos largos mechones por delante de las orejas y el resto del cabello esta atado en un bollo japonés.

Kazumi viste una camisa japonesa tradicional blanca de manga corta, con una cuerda roja atada en cada lado de los hombros y una cinta roja atada en la parte posterior de su camisa, que está conectada a la cuerda roja. Además lleva un par de guantes con dedos descubiertos blancos y rojos, con un diseño de coraza dorada y está atado en cintas rojas en cada lado debajo de su brazo y muñecas. El interior de su vestido es de color rojo. También usa un par de tabi blancos que se ataban con cintas rojas y un par de geta tradicionales japoneses.

En la parte posterior de su cabello, justo por encima de la nuca, lleva un kanzaki dorado en forma de fénix. Durante su transformación en Devil Kazumi, su puede ser ver y oír caerse su kanzashi. Es posible que su kanzashi actúe como un dispositivo limitador para restringir su Gen Diabólico.

Personalidad 
Ella amaba incondicionalmente a su esposo Heihachi y a su hijo, Kazuya. Según lo mencionado por Heihachi, ella solía consentir mucho a Kazuya de niño. Pero todo cambió cuando se enfermo y al día siguiente se recuperó, cambiando drásticamente su personalidad, tomando odio por Heihachi, aunque luego ella seguía afirmando que lo amaba, esto se debe a que no tenía dominio total sobre sus poderes.

Kazumi tiene un respeto como luchador por Akuma, así como una amistad desde que ella le salvó la vida al guerrero del Satsui no Hadou.

Curiosidades
• La forma de Devil de Kazumi es también el segundo personaje femenino jefe final de la saga. La primera fue Unknown en los videojuegos Tekken Tag Tournament (aunque, en el videojuego Tekken 2, de jugar con el personaje Devil, Angel es el jefe final).

• Su transformación de jefe final es muy similar a la naturaleza en la cual Jin Kazama es enfrentada en la primera ronda antes de transformarse en Unknown en la segunda ronda del videojuego Tekken Tag Tournament 2.

• En la versión de PlayStation 4, Tekken 7 trae novedad del modo "Rocola", la cual permite cambiar las bandas sonoras de las antiguas entregas de la saga en los escenarios, menús, etc. Sin embargo en el final boss, cuando se lucha contra Kazumi, por más que se haya cambiado la banda sonora para ese escenario, sigue siendo la misma del juego original.

Personajes de Tekken
Antihéroes
Personajes femeninos en videojuegos
Demonios ficticios
Jefes finales de videojuegos